Musculus lacustre är en musselart som beskrevs av Müller. Musculus lacustre ingår i släktet Musculus och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
lacustre